

Entreteniment 
 Bill Lee (cantant) (1916–1980), cantant nord-americà que va donar veu a molts personatges de Disney
 Bill Lee (músic) (nascut el 1928), músic de jazz nord-americà
 Bill Lee (autor) (nascut el 1954), escriptor xino-nord-americà i exmembre d'una colla
 Billy Lee (actor) (1929–1989), actor infantil nord-americà
 Bill Lee (Stargate), personatge de ficció de la sèrie de televisió Stargate SG-1
 Will Lee (baixista) (nascut el 1952), baixista nord-americà al programa de David Letterman
 Will Lee (1908–1982), actor i còmic nord-americà
 Will Yun Lee (nascut el 1971), actor nord-americà
 William Franklin Lee III (1929–2011), pianista, degà de la Miami School of Music
 William Gregory Lee (nascut el 1973), actor nord-americà
 William Lee, pseudònim utilitzat per William S. Burroughs

Llei 
 William Lee (jutge nord-americà), jutge nord-americà i membre de la Legislatura de l'estat d'Alabama
 William Lee (jutge anglès) (1688–1754), jutge britànic i diputat de Wycombe
 William Little Lee (1821–1857), primer jutge en cap de la Cort Suprema del Regne de Hawaii
 William Charles Lee (nascut el 1938), jutge federal dels Estats Units
 William F. Lee (nascut el 1950), soci codirector del despatx d'advocats WilmerHale
 Bill Lann Lee (nascut el 1949), advocat de drets civils xinesoamericà

Militars 
 William Raymond Lee (1807–1891), soldat de la Guerra Civil de la Unió Americana
 William Henry Fitzhugh Lee (1837–1891), general de l'exèrcit confederat i congressista dels Estats Units
 William C. Lee (1895–1948), soldat i general de l'exèrcit nord-americà
 William A. Lee (1900–1998), destinatari de la Creu de la Marina i la Marina nord-americana

Política 
 William Lee (diplomàtic) (1739–1795), diplomàtic nord-americà
 William Lee (polític australià) (1794–1870), polític de Nova Gal·les del Sud
 William Henry Lee (1799–1878), secretari canadenc del Consell Privat
 William Lee (1801–1881), membre del Parlament britànic per Maidstone, 1853–1857 i 1859–1870
 William Scott Lee (1851–1916), alcalde de Denver, Colorado, 1887–1889
 William E. Lee (1852–1920), polític de Minnesota
 William H. Lee (polític de Nova York) (1876–1954), senador de l'estat de Nova York
 Bill Lee (polític de Geòrgia) (1925–2014), polític nord-americà de l'estat de Geòrgia
 William Swain Lee (nascut el 1935), advocat i polític nord-americà
 Bill Lee (polític canadenc), Partit Conservador Progressista del Canadà
 Bill Lee (polític de Tennessee) (nascut el 1959), governador de Tennessee

Religió 
 William Lee (bisbe de Clifton) (1875–1948), bisbe catòlic romà
 William Lee (bisbe de Waterford i Lismore) (nascut el 1941), bisbe catòlic romà
 William Lee (sacerdot) (1815–1883), sacerdot anglicà irlandès i ardiaca de Dublín

Esports 
 Bill Lee (futbol americà) (1911–1998), jugador de futbol americà
 Bill Lee (llançador esquerrans) (nascut el 1946), llançador de beisbol nord-americà [ també conegut com Spaceman ]
 Bill Lee (llançador dretà) (1909–1977), llançador de beisbol nord-americà
 Bill Lee (dissenyador de iots) (nascut el 1942), dissenyador de Merlin 70' Santa Cruz ULDB
 Billy Lee (beisbol) (1894–1984), jardiner de beisbol nord-americà
 Billy Lee (futbolista) (1878–1934), futbolista anglès
 William "Caveman" Lee (nascut el 1956), boxejador nord-americà de pes mitjà
 William Lee (lluitador) (nascut el 1951), lluitador olímpic nord-americà

Altres 
 William Lee (inventor) (c. 1563–1614), inventor de la màquina de teixir bastidors de mitjanes
 William Lee (capità) (nascut el 1741), escriptor colonial anglès i capità del vaixell
 William Lee (servidor) (1750–1828), servent personal de George Washington
 William Lee (enginyer civil) (1812–1891), biògraf i bibliògraf anglès de Daniel Defoe
 William Douglas Lee (1894–1965), arquitecte nord-americà
 William Ellsworth Lee (1867–1936), empresari nord-americà del petroli
 William Harold Lee (1884–1971), arquitecte i dissenyador de cinema nord-americà
 William Poy Lee (nascut el 1951), autor i activista polític
 William States Lee III (1929–1996), president de la junta de Duke Power
 Bill Lee (estació d'Amtrak), Chipley, Florida
 William Lee(vaixell), a la Flota de Pedra de la Guerra Civil Americana
 William Lee (vaixell de 1831), balener